Королевский военно-морской флот () — основная часть военно-морских сил Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Состоит из родов войск: надводный флот Великобритании, подводный флот Великобритании, королевский вспомогательный флот Великобритании и воздушные силы флота Великобритании.

История

Организация 

Королевский военно-морской флот Великобритании управляется Министерством обороны. До 1964 года эта функция исполнялась Адмиралтейством, затем оно вошло в состав Министерства обороны. Высший орган управления флотом — Адмиралтейский Комитет, председателем которого является Первый Лорд Адмиралтейства, одновременно Государственный секретарь по обороне (эквивалент министра обороны; до 1964 — председателем был военно-морской министр), лицо гражданское, как правило, представитель правящей партии, депутат парламента.

До 1964 г. в Адмиралтейский Комитет в зависимости от обстановки входили обычно от 9 до 15 членов (основное ядро): Первый Лорд Адмиралтейства (военно-морской министр), Первый морской лорд (начальник главного морского штаба), Второй морской лорд (начальник личного состава флота), Третий морской лорд (начальник кораблестроения и вооружения флота), Четвёртый морской лорд (начальник снабжения и транспорта флота), Пятый морской лорд (начальник морской авиации).

После 1964 Комитет состоит из четырёх министров — гражданских лиц и (как правило) семи рядовых членов, за одним исключением — профессиональных военных моряков.

Пункты базирования

Военно-морской флот 
 ВМБ его величества Девонпорт, (), Плимут
 ВМБ его величества Клайд, ()
 ВМБ его величества Портсмут ()

Военно-морская авиация 
 Королевская Морская авиабаза Калдроуз ()
 Королевская Морская авиабаза Йовилтон ()

Боевой состав

Военно-морской флот

Военно-морская авиация

Техника и вооружение

Военно-морской флот

Военно-морская авиация 

Данные о технике и вооружении авиации ВМФ Великобритании взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology.

Префикс кораблей и судов 
Корабли и суда ВМФ Великобритании имеют префикс HMS () — Корабль Его Величества, или () — Корабль Её Величества, в зависимости от того король или королева царствует в стране. Для подводных лодок британского флота используется тот же префикс — HMS, который, в данном случае, расшифровывается как () — Подводная лодка Его Величества, или () — Подводная лодка Её Величества.

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Воинские звания и знаки различия

Адмиралы и офицеры

Подофицеры и матросы

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальная страница Королевского ВМФ Великобритании
 Военно-морской список Британского королевского флота
 Королевский флот: поиск идентичности

Военно-морские силы Великобритании